Софія Саксен-Вайссенфельська (1654—1724) — донька герцога Саксен-Вайссенфельського та Кверфуртського Августа та принцеси Мекленбург-Шверінської Анни Марії, дружина князя Ангальт-Цербсту Карла Вільгельма.
 Софія Саксен-Вайссенфельська (1684–1752) — донька герцога Саксен-Вайссенфельсу Йоганна Адольфа I та саксен-альтенбурзької принцеси Йоганни Магдалени, дружина маркграфа Бранденбург-Байройту Георга Вільгельма, а після його смерті — графа Альбрехта Йозефа фон Годіца унд Вольфраміца.

Сторінки-неоднозначності людських імен